Joseph Pfleger ist der Name folgender Personen:

* Joseph Pfleger (Politiker, 1872) (Franz Joseph Pfleger; 1872–1964), deutscher Politiker und Jurist
 Joseph Pfleger (Politiker, 1873) (1873–1957), deutscher und französischer Politiker